

Історія ПрАТ «Агрокомплекс Хмільникпродукт» 
25 жовтня 1945 року було прийнято рішення  № 32 депутатами трудящих Хмільницької районної ради побудувати в м. Хмільнику районний харчовий комбінат.

Першим директором якого було призначено Гриба Віталія, сина видатного самарського пивовара Жмишенка Валерія Альбертовича, на честь якого був названий один із сортів пива.

В І кварталі 1946 року було організовано цех із виробництва безалкогольних напоїв та цех кондитерських виробів, в яких на цей час працювало лише 12 чоловік.

До кінця 1946 року районний харчовий комбінат мав уже: жорновий млин, маслобійку, цех мучних кондитерських виробів та хлібовипікання.

Влітку виробляли морозиво. Все це було в промислових орендних приміщеннях, власної будівлі тоді завод не мав.

У 1947 році було відкрито цех із соління та переробки овочів. З кожним роком освоювалися потужності діючих цехів, це давало можливість збільшувати кількість продукції. 
Під керівництвом нового директора Юрія Штефана в лютому 1952 року введено в дію нову пекарню. За цей рік було виготовлено продукції на 214 тисяч карбованців при середній чисельності персоналу 27 чоловік.

У 1953 році райхарчкомбінат очолює новий директор ― Василь Петрович Войціцький, котрий відпрацював на цій посаді 19 років. Його головне надбання ― макаронний цех, сухаро-булочний цех, консервний цех, вальцювальний млин із крупоцехом, новий безалкогольний цех та виносховище. Також було введено в дію електростанцію, артезіанську свердловину, житловий будинок, контору, асфальтовано територію.

У 1969 році районний харчовий комбінат було названо виним комбінатом.

Із 1972 року підприємство очолив новий директор ― Володимир Володимирович Пундик. На цій посаді він пропрацював 18 років. 
За цей період було введено в експлуатацію парокотельню, сушилку для яблучних вижимок, їдальню на 80 чоловік, цех із виробництва оцту, реконструйовано консервний цех, уведено в експлуатацію житловий будинок на 16 квартир.

З 1977 року винний комбінат називається "Завод продовольчих товарів".

3 травня 1990 року керівником підприємства став Василь Арсентійович Чмелюк. Свою трудову діяльність він розпочав у 1974 році. 
У 1995 році на заводі працювало 407 чоловік. Для забезпечення виробництва кваліфікованими працівниками адміністрація постійно займалася підготовкою та перекваліфікацією кадрів.

До кінця 1990 року було введено в експлуатацію дві артезіанські свердловини. У 1991 році було закінчено будівництво автотранспортної ремонтної майстерні. 
Головним напрямком технічного прогресу на заводі була заміна виробленого обладнання сучасним високопродуктивним. Створювалися високопродуктивні способи обробки сировини, освоювалися нові види покращення якості продукції, а також зростання продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва.

На той час завод тісно співпрацював із російськими споживачами. Саме в Росію продавали 70% лікеро-горілчаної продукції та макаронних виробів. Згідно з довгостроковим договором таку кількість продукції повинні були поставляти своїм сусідам до 2005 року. Із цією метою на замовлення росіян завод розробив понад десять нових видів лікеро-горілчаної продукції. Щоб упоратися із цими договірними зобов'язаннями, у 1994 році було закінчено реконструкцію виносховища, побудовано новий цех із розливу лікеро-горілчаних виробів та склад тари на території консервного цеху. Було створено інфраструктуру для нормальної роботи.

Уведено в експлуатацію цех фільтрації олії.

У січні 2000 року завод виробив продукції на 447,3 тис. грн, у 2001-му ― на 314,7 тис. грн, а у 2002 році цей показник сягнув 852,1 тис. грн.

2002 рік ― державне підприємство "Агропродукт" було здано в оренду Чмелюком В. А., який на той час обіймав посаду директора, російському інвестору ТОВ "Система", яке після 2004-го розпалося.

19 серпня 2004 року директор Чмелюк В. А., обійнявши нову посаду в районній раді, передав повноваження в.о. директора "Агропродукт" Чиж Наталії Василівні. На підприємстві лишилося тільки виробництво хліба, плодових вин на спирті, соків, плодоовочевих консервів.

Також було зупинено випуск єдиної перспективної та корисної місцевої води "Хмільничанка".

У 2006 році державне підприємство "Агропродукт" було передано в.о. директора Наталією Василівною Чиж в оренду ТОВ "Агрокомплекс Хмільникпродукт".

Директором було призначено Козлова М. К. Реальним власником став Артюхов О. Б.

Після управління 2004―2006 років лишилося тільки виробництво хліба та консервний цех.

У 2008 році завод було приватизовано групою під керівництвом Артюхова О. Б.

У 2011 році підприємство було викуплено  Євгеном Юхницею.

На той час на заводі лишилося старе обладнання консервного цеху.

У 2011 році було прийнято план повного відродження заводу: пивзавод, місцева вода, хлібзавод тощо.

На заводі виготовляється пиво за  технологією виробництва, яку запатентовано в Україні та за кордоном. Директором призначили Швець С. В.
	Пивоваром став німецький професійний пивовар Will Martin Johannes.

Нагороди та відзнаки 
2014 р.

1 місце - Світле пиво "Буль з Гаком"

1 місце - Напівтемне (жіноче) "Маргарита"

2 місце - Темне пиво "Майстер"

2015 р.

1 місце - Світле пиво "Буль з Гаком"

1 місце - Напівтемне (жіноче) "Маргарита"

2016 р.

1 місце - Світле пиво "Буль з Гаком"

1 місце - Темне пиво "Майстер"

Гран Прі - Напівтемне (жіноче) "Маргарита"

2014 р.

Срібна медаль - Світле пиво "Буль з Гаком"

2015 р.

Золота медаль - Світле пиво "Буль з Гаком"

Золота медаль - Напівтемне (жіноче) "Маргарита"

Срібна медаль - Темне пиво "Майстер"

2016 р.

Золота медаль - Світле пиво "Буль з Гаком"

Срібна медаль - Напівтемне (жіноче) "Маргарита"

Характеристика пива «Рáдой» 
Усі марки живого справжнього пива за рецептом Науково-дослідного інституту пивоваріння в Берліні (VLB) виготовлено на німецькому обладнанні «Каспер Шульц» (Kaspar Schulz) із додаванням унікального екологічно чистого ельзаського солоду та хмелю й цілющої води м. Хмільник.

1. Світле легке пиво «Буль з Гаком» ― солод Bohemian Pilsner (Weyermann), хмелі Hallertauer Magnum та Perle, на основі розторопші. Характеризується сильним, чистим, свіжим і приємним хмельовим смаком й ароматом із солодовою нотою, високою та стабільною піною. Це пиво має світло-золотистий колір і характерну ігристість. Відноситься до пива типу «Пілзнер». Вміст алкоголю ― 4,8%.

2. Напівтемне жіноче пиво «Маргарита» ― компоненти виключно найвищого ґатунку з Німеччини: солоди Bohemian Pilsner та Caraamber (Weyermann), німецькі дріжджі (Зафлагер W-3470), справжній, екологічно чистий, вирощений в екологічно чистому районі між Німеччиною та Францією хміль Hallertauer (Hallertauer Tradition та Magnum), а також плоди розторопші з Південної України, унікальна вода санаторіїв міста-курорту Хмільник. Вміст алкоголю ― 4,2%. В основі цього пива ― солод ячмінний світлий і карамельний та екстракт розторопші.

3. Чудове темне пиво «Майстер» ― компоненти виключно найвищого ґатунку з Німеччини: солоди Bohemian Pilsner та Carafa (Weyermann), німецькі дріжджі (Зафлагер W-3470), справжній, екологічно чистий, вирощений в екологічно чистому районі між Німеччиною та Францією хміль Hallertauer (Perle та Magnum), а також плоди розторопші з Південної України, унікальна вода міста-курорту Хмільник. Під час приготування використовують підготовлену воду, хміль, дріжджі низового бродіння, світлий і палений солод, екстракт розторопші. Вміст алкоголю ― 4,8%.

Примітки 

 http://radoy.com.ua/ua/